QAI steht für:
 Quality Assurance Institute, eine Organisation, die Zertifikate für die IT-Industrie anbietet
 Quality Assurance International, ein privater Zertifizierer von Biolebensmittel-Systemen

Abkürzung